

Населені пункти та їхні частини
 Пелчиська — село в гміні Озоркув Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Пелчиська — село в гміні Вартковіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Пелчиська — село в гміні Злота Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Пелчиська — лісова осада в гміні Ленчиця Ленчицького повіту Лодзинського воєводства

Примітки